Nonsens kan syfta på

 Nonsenslitteratur – en litterär genre
 Nonsenshumor – en typ av humor
 NoNSEns – en ensemble vid studentförening vid Norrlands nation i Uppsala, se Norrlands nations spexensemble

Se även
 Gallimatias
 Rappakalja